M1, az MTVA napi aktuális hírcsatornája csatornája, korábban általános, szórakoztató jellegű közszolgálati főadó
Közlekedés
M1, autópálya
M1-es metróvonal, Budapest
Haditechnika
M1 Abrams amerikai harckocsi
M1 Carbine, amerikai öntöltő karabély
United States Submachine Gun, Cal. .45, M1, az amerikai thompson géppisztoly hadseregben rendszeresített változata
57 mm M1, a brit 6 fontos páncéltörő löveg amerikai változata
76 mm gun M1,  amerikai harckocsilöveg
90 mm Gun M1, amerikai légvédelmi löveg
120 mm-es M1 ágyú, amerikai légvédelmi löveg
155 mm Long Tom, amerikai vontatott tábori löveg
240 mm-es M1 tarack, amerikai tarack
egyéb
Rák-köd, Messier 1, szupernóva-maradvány